Головное — название населённых пунктов в России:

 Головное — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Головное — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.